Walendy bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Oda Walendy (* 1942), deutsche Designerin und Seidenmalerin
 Paula Walendy (1902–1991), deutsche Kinderbuchautorin
 Thomas Oliver Walendy (* 1963), deutscher Drehbuchautor
 Udo Walendy (1927–2022), deutscher Publizist